Siamese Dream () —  другий студійний альбом американського альтернативного рок-гурту, The Smashing Pumpkins, випущений 27 липня 1993 року, лейблом Virgin Records.

Список композицій

Бонус-матеріал перевиданого альбому

Учасники запису 
Billy Corgan – vocals, guitar, bass guitar, Mellotron on "Spaceboy", string arrangements, producer, mixer
Jimmy Chamberlin – drums
James Iha – guitar, vocals
D'arcy Wretzky – bass guitar, vocals
Mike Mills – piano on "Soma"
Eric Remschneider – string arrangements and cello on "Disarm" and "Luna"
David Ragsdale – string arrangements and violin on "Disarm" and "Luna"
Butch Vig – producer, engineer, mixer, string arrangements
Jeff Tomei – engineer
Tim Holbrook – special technical engineering
Alan Moulder – mixer
Howie Weinberg – mastering
Len Peltier – art direction
Steve J. Gerdes – design
Melodie McDaniel – photography

Чарти

Продажі

Примітки 

Альбоми The Smashing Pumpkins
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Англомовні музичні альбоми